Pápay család, erdélyi magyar család (temesvári-, alsó-járai-, tordamegyei-, mezőcsávási)
 Pápay család, erdélyi magyar család (csávási)
 Pápay család, magyar család (nógrádmegyei)